Глинда, или добрая волшебница Юга () — персонаж серии книг о сказочной стране Оз американского писателя Лаймена Баума. Глинда является правительницей страны Кводлингов, расположенной к югу от Изумрудного города, и защитницей принцессы Озмы.

В книгах 
В книге Баума 1900 г. Удивительный волшебник из страны Оз Глинда описывается как Добрая волшебница Юга; она не появляется в романе до конца в своем развитии. После того, как Чародей улетает на своем воздушном шаре, Трусливый Лев, Страшила, Железный Дровосек, Дороти и Тото идут в страну Кводлингов просить у Глинды помощи. В известной версии фильма, Глинда является составным персонажем с волшебницей Севера. В более поздних книгах её называют «Чародейка», а не «волшебница».

В книгах Глинда изображается как красивая молодая девушка с длинными, ярко-красными волосами и голубыми глазами, одетой в чистое белое платье. Она намного старше, чем выглядит, предполагается, что она знает, как сохранить молодость, несмотря на долгие годы она жила» — это то, что устанавливается в «Удивительном Волшебнике из Страны Оз», от солдата с зелеными бакенбардами. Она управляла страной Кводлингов всегда, так как она свергла Злую Ведьму Юга в период, когда дед Озмы был королем страны Оз.

Глинда играет самую активную роль в поисках и восстановлении принцессы Озмы, законного наследника, на трон страны Оз, поиск которой происходит во второй книге «Чудесная страна Оз», хотя Глинда искала Озму с тех пор, как принцесса исчезла, когда была маленькой. Вполне может быть, что она свергла Злых Ведьм Востока и Запада, несмотря на то, что они более мощные, чем они были, потому что она хотела, чтобы весь Оз был принят под его законным правителем, Озмой, в первую очередь. 

После подъёма Озмы на престол, Глинда продолжает помогать принцессе формировать будущее Страны Оз в целом, ограничивая её полномочия и защищая её. Верная своему характеру, Глинда не вмешивается в дела государства, если Озма сама не ищет её совета или какой-то помощи.

В дополнение к своим обширным знаниям магии, Глинда использует различные инструменты в своей мастерской. Изумрудный город Оз показывает, что она владеет великой «Книгой рекордов», которая позволяет ей отслеживать все, что происходит в стране Оз. Начиная с книги "Путешествие в Страну Оз", она обучает волшебника магии; он становится грозным практиком, но признает, что она более могущественна, чем он.

В кино и на телевидении

Фильм 1938 года 

В музыкальном фильме 1939 года «Волшебник страны Оз» роль Глинды исполняет Билли Бёрк. В этом фильме Глинда является доброй волшебницей Севера, доброй волшебницей Юга, а также Королевой полевых мышей. Она отправляет Дороти к Волшебнику, организует спасение девочки от смертельного макового поля и в конце концов раскрывает секрет, как Дороти вернуться домой.

В мюзиклах

Исполнительницы роли Глинды

Примечания 

Персонажи книг о стране Оз
Вымышленные бессмертные